Jelení bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Jelení, Ortsteil von Holčovice, Okres Bruntál
 Jelení (Nová Pec), Ortsteil von Nová Pec, Okres Prachatice
 Jelení (Nové Hamry), Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Nové Hamry, Okres Karlovy Vary
 Jelení, Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Lubenec, Okres Louny

 Dolní Jelení, Ortsteil von Horní Jelení, Okres Pardubice
 Horní Jelení, Stadt im Okres Pardubice